Моравци могу бити:
 Моравац, множина су Моравци
 Моравци (Љиг), село у општини Љиг, Србија
 Морављани, становници Моравске
 Моравци, становници Горње Мораве
 Моравци, припадници Моравске цркве, односно цркава
 Моравци (племе), вишезначна одредница

Види још 
 Моравац, вишезначна одредница
 Морављани (вишезначна одредница)